oEmbed — открытый формат, созданный с целью упрощения внедрения содержимого одной веб-страницы в другую. В роли контента может выступать фотографии, видеоролики, ссылки или другие типы данных.

Обмен информацией, с точки зрения oEmbed, происходит между поставщиком и потребителем. Потребитель желает показать встроенное представление стороннего ресурса на своем собственном сайте, например, это может быть фото или видео. Поставщик реализует oEmbed API для обеспечения доставки этого контента потребителю.

Безопасность 

OEmbed поставщик возвращает HTML-код вставки на страницу потребителя. Это открывает возможность XSS-атаки в случае контроля злоумышленником поставщика контента.

Для повышения безопасности можно встраивать HTML-код поставщика через промежуточный веб-сервер в другом домене с помощью iframe.

Дополнительные источники 
 Официальный веб-сайт

Компьютерные и телекоммуникационные стандарты